Politiek Lokaal Onafhankelijke Partij, een lokale politieke partij in de gemeente Assen
Kabouter Plop, de hoofdpersoon in de gelijknamige televisieserie